Lato (Creta) - antiga cidade cretense
Grzegorz Lato - ex-futebolista polonês
Lato sensu - expressão latina
Bryophyta sensu lato - superdivisão de plantas embriófitas

Desambiguação